Морсен () — муніципалітет у Франції, у регіоні Гранд-Ест, департамент Марна
 Морсен () — муніципалітет у Франції, у регіоні О-де-Франс, департамент Ена

Див. також 
 Морсанкс () — муніципалітет у Франції, у регіоні Нова Аквітанія, департамент Ланди